Пятый чемпионат Южной Америки прошёл в городе Буэнос-Айресе, столице Аргентины. Он стартовал 2 октября 1921 года матчем Аргентина — Бразилия, а завершился 25 декабря 1921 года матчем Аргентина — Уругвай.

Сборная Чили отказалась от участия в этом чемпионате.

Участники 
  Аргентина (организатор)
  Бразилия
  Парагвай (дебютант)
  Уругвай

Составы команд

Матчи

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры 
3 гола
  Хулио Либонатти

2 гола
  Машадо
  Анхель Романо

Ссылки 
 

Кубок Америки по футболу
1921 год в футболе
1921 год в Аргентине
Международные соревнования по футболу в Аргентине